„The Last in Line“ е втори студиен албум на американската хевиметъл група Dio, издаден на 2 юли 1984 г. Това е първият албум на групата с кийбордиста на Rough Cutt Клод Шнел. Обложката е направена от Бари Джаксън. На 12 септември 1984 получава златен сертификат от RIAA (500 000 продадени копия), а на 3 февруари 1987 – и платинен (1 000 000).

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Вивиан Кемпбъл – китара
 Джими Бейн – бас
 Клод Шнел – клавиши
 Вини Апис – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли 

Албуми на Дио
Музикални албуми от 1984 година